Правоохрани́тельная де́ятельность — вид государственной деятельности, которая осуществляется с целью охраны права специально уполномоченными органами путём применения юридических мер воздействия в строгом соответствии с законом и при неуклонном соблюдении установленного им порядка.

Согласно законодательству РФ, в ходе осуществления правоохранительной деятельности правоохранительные органы, в целях пресечения правонарушений, могут ограничивать права и свободы правоохраняемых субъектов в установленных законом масштабах.

Признаки правоохранительной деятельности:
 осуществляется при помощи юридических мер воздействия;
 осуществляется в строгом соответствии с законом;
 осуществляется специально-уполномоченными органами.

См. также 
 Правосудие
 Правоохранительные органы

Примечания

Литература 
 К. Ф. Гуценко, М. В. Ковалев "Правоохранительные органы" Юрфак МГУ

Правоохранительные органы
Теория государства и права